Raksha bezeichnet:
 Raksha, Figur aus Das Dschungelbuch sowie unter anderem in den Filmen The Jungle Book (2016) und Das Dschungelbuch (1967)
 (3332) Raksha, ein Asteroid 
 Raksha (1981), ein Film aus dem Jahr 1981 
 Raksha (2008), ein Film aus dem Jahr 2008